Americano Futebol Clube - de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro
 Americano Futebol Clube (Maranhão) - de Bacabal, no Maranhão
 Americano Futebol Clube (Mato Grosso) - de Cuiabá, no Mato Grosso
Ou ainda:
 Americano Football Club - clube já extinto, da cidade do Rio de Janeiro

Desambiguações de clubes